Шушке́вич (, ) — польская и белорусская фамилия.

Известные носители:
 Шушкевич, Владимир Григорьевич (род. 1965) — украинский политик.
 Шушкевич, Владислав (1938—2007) — польский гребец-байдарочник.

См. также 
 Шулькевич